Feral Interactive — независимый английский издатель компьютерных игр, специализирующийся на переработке популярных игр для возможности их запуска на macOS и Linux. Добавление к этим платформам iOS ознаменовалось выходом в ноябре 2016 года первой игры для iPad — ROME: Total War. Затем последовал выпуск GRID Autosport для iPad и iPhone в ноябре 2017 года. Компания была основана в 1996 году. Штаб-квартира расположена в городе Лондон, Англия.

Общая информация 
Feral Interactive тесно сотрудничает c ведущими студиями-разработчиками компьютерных игр и издаёт их игры для компьютеров, работающих на операционных системах macOS и Linux, а также для iOS и Android устройств. Среди партнеров издательства можно найти такие студии, как: 2K Games, SEGA, Square Enix, TT GaХсщн
mes, Codemasters, Creative Assembly, Crystal Dynamics, Firaxis Games, Kalypso Media, Io-Interactive, Avalanche, Relic Entertainment, Eidos Montréal, и Warner Bros. Interactive Entertainment.

Портированные игры

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 1999 году